Michel Crespin peut désigner :
 Michel Crespin (né en 1940), metteur en scène français ;
 Michel Crespin (1955-2001), auteur de bande dessinée français.